Planetshakers (kerkgenootschap)
 Planetshakers (band)